Артур Фадден, Сер Артур Вільям Фадден (англ. Sir Arthur William Fadden) (*13 квітня 1894(18940413)  — 21 квітня 1973) — австралійський політичний діяч і 13-й Прем'єр-міністр.
 Чиммі Фадден (фільм, 1915), Чиммі Фадден (англ. Chimmie Fadden) — американська кінокомедія.